Selaawi (Selaawi), een plaats in Indonesië
Selaawi (Talegong), een plaats in Indonesië
Selaawi (Sukaraja), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing